Огни́ — село в Усть-Калманском районе Алтайского края России. Административный центр Огнёвского сельсовета.

История 
Временем возникновения села Огни принято считать 1788 год. Согласно архивным сведениям, данное поселение под названием Огнева заимка, давшая начало селу, существовала еще в 1770 году. Поселение входило в Барнаульскую слободу.

Землю под заимку арендовали Алексей Огнев и Дмитрий Огнев, по фамилии первопоселенцев была названа деревня. В разное время населённый пункт имел несколько вариантов названий: село Огневское, деревня Огнева, Огнева Заимка. До того, как сюда пришли русские переселенцы, на этих землях преимущественно проживали татары и казахи, вокруг находились преимущественно стойбища и пастбища для скота.

В Списке населенных мест Томской губернии за 1893 год указано, что деревня Огнева на реке Калманка относится к Нижне-Чарышской волости Бийского округа. Расположена . Число дворов 160, жителей мужского пола – 482, женского – 475. На тот момент в деревне работала школа грамотности, и имелось питейное заведение.

По Спискам населенных мест Сибирского края 1923 года село Огни относится к Михайловской волости Бийского уезда. В поселении имелось две школы, библиотека, изба-читальня, лавка, кредитное товарищество. Число дворов 962, мужчин – 2864, женщин – 2996. Преобладающая национальность – русские.

География 
Село находится на реке Нижняя Калманка.

 Климат
Климат резко континентальный, соответствует умеренно теплой климатической зоне. В январе средняя температура атмосферы — минус 17,7°C, в июле — плюс 19,8°C. Период без морозов составляет 120—130 дней в году. Годовое количество солнечных дней 250—260. Осадки довольно обильные даже в засушливый период: от 400 до 500 мм в год .

 Расстояние до
 районного центра Усть-Калманка 32 км.
 областного центра Барнаул 230 км.

 Уличная сеть
В селе 5 улиц и 6 переулков.

 Ближайшие села
Слюдянка 8 км, Новокалманка 14 км, Васильевка 14 км, Восточный 15 км, Новотроенка 16 км, Михайловка 19 км, Верх-Слюдянка 24 км, Ельцовка 24 км, Приозёрный 27 км.

Население

Инфраструктура 
В селе работают производственные кооперативы: СПК «Огни» и «Огнёвский», выращивают зерновые культуры, разводят скот, заготавливают корма для животных, производят хлебобулочные изделия. Есть торговые предприятия (ООО «Клен», «Огнёвское сельпо» и другие), работают индивидуальные предприниматели. Есть МБОУ «Огнёвская СОШ», МБДОУ детский сад «Яблочко», ФАП, почтовое отделение.

 Транспорт
По селу Огни проходит автомобильная трасса Алейск — Петропавловское, существует сеть региональных автодорог. Автостанция в Усть-Калманке предоставляет услуги по перевозке пассажиров на 12 междугородных и пригородных маршрутах.

Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Алейске, в 60 км от райцентра Усть-Калманка.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Калманского района